Beckinsale est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Kate Beckinsale (née en 1973), actrice anglaise ;
 , historienne anglaise ;
 Richard Beckinsale (1947-1979), acteur britannique ;
 Samantha Beckinsale (née en 1966), actrice britannique.

Homonymie de patronyme